Fatimensi – abitanti di Fátima (Bahia)
Fatimensi – abitanti di Fátima (Tocantins)
Fatimensi – abitanti di Nova Fátima (Bahia)
Fatimensi – abitanti di Nova Fátima (Paraná)